

Toponymes 
 Rio Rico, localité du comté de Santa Cruz, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis ;
 Río Rico, village mexicain de l'État du Tamaulipas, fondé en 1929 sur un territoire bordant le Río Grande qui, avant 1906, faisait partie du Texas et donc des États-Unis d'Amérique.